Гран-при Малайзии 2017 года (официально 2017 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) — автогонка, пятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и тридцать шестая Гран-при Малайзии в истории «Формулы-1»), прошёл с 29 сентября по 1 октября на трассе «Сепанг», Малайзия.

Свободные заезды 
Первая сессия

Вторая сессия

Третья сессия

Квалификация 

 Себастьян Феттель не смог установить время круга, но был допущен к гонке решением стюардов.

Гонка 

|}
Источник 
 Кими Райкконен не установил машину на стартовую решетку из-за проблем с силовой установкой

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Малайзии